Чемпионат мира по фигурному катанию является ежегодным. Санкционирован Международным союзом конькобежцев. Это событие считается самым престижным чемпионатом в системе ИСУ. Фигуристы соревновались в одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

В 2003 году чемпионат был проведен в «MCI Center» в городе Вашингтон (округ Колумбия), США с 24 по 30 марта. Обязательным танцем был австрийский вальс (Austrian Waltz). Из-за большого количества участников, в квалификационных группах: мужского одиночного катания, женского одиночного катания и танцах на льду, участники были разделены на группы «А» и «B». Несмотря на разделение участников на группы «А» и «B», у них была одинаковая программа.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду 
В качестве квалификации танцоры исполняли обязательный танец — золотой вальс.

Ссылки 

 

Мир2003
Фигурное катание в сезоне 2002/2003
Международные спортивные соревнования в Вашингтоне